Авраам Ефимович Златоцветов (настоящая фамилия Гольдфарб; 11 сентября 1900 — 7 февраля 1970) — советский военный лётчик и военачальник, участник Гражданской войны, участник Советско-польской войны 1920 года, участник войны в Испании в 1936—1939 гг., участник Великой Отечественной войны, командир 1-го гвардейского смешанного авиационного корпуса во время Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации.

Биография 
Златоцветов Авраам Ефимович родился 11 сентября 1900 года в городе Тараща Киевской губернии. Еврей. В Красной армии с апреля 1920 года. Член ВКП(б) с 1920 года.

Образование 
 Егорьевская теоретическая школа Красного Воздушного флота (1923)
 1-я Военная школа лётчиков имени А. Ф. Мясникова (1924)
 Московская высшая школа красновоенлетов (1925)

В Гражданскую войну 
Участник Гражданской войны с апреля 1920 года, начал военную службу красноармейцем в батальоне связи 12-й армии, а с августа 1920 года перешёл на партийно-политическую работу: в должности политрука роты, заведующего клубом полка, помощника начальника организации конструкторской группы дивизии. Воевал на Юго-Западном и Западном фронтах, участвовал в Советско-польской войне на Киевском и Ковельском направлениях, затем на р. Западный Буг, с осени 1920 года сражался с вооружёнными формированиями генерала С. Н. Булак-Балаховича в Белоруссии.

После Гражданской войны 
После Гражданской войны продолжал службу в должности секретаря военкома 7-х Старожиловских кавалерийских курсов Московского военного округа, в сентябре 1922 года направлен на учёбу в Егорьевскую теоретическую школу Красного Воздушного Флота. Закончив теоретическое обучение в школе в августе 1923 года прибыл в 1-ю военную школу лётчиков им. А. Ф. Мясникова. Продолжил обучение в 1924 году в Московской высшей школе красновоенлетов, после окончания которой в мае 1925 г. назначен военным лётчиком в 6-й отдельный разведывательный авиационный отряд в Москве.

С 1926 года проходил службу во 2-й военной школе лётчиков в должностях: инструктор-лётчик и старший инструктор-лётчик, командир авиационного звена, командир авиационного отряда. В 1930 году назначен командиром авиационного отряда (с июня 1932 г. авиационная эскадрилья) в Белорусском военном округе.

Принимал участие в войне в Испании, награждён орденом Ленина и Красного Знамени, командовал бомбардировочной авиацией республиканской Испании, осуществлял подготовку к полётам испанских лётчиков, планировал боевые операции и участвовал в них. По прибытии из командировки в Испанию перешёл в систему управления ВУЗов ВВС РККА: в октябре 1937 года назначен заместителем начальника Управления ВУЗов ВВС РККА, с ноября 1938 г. — заместитель председателя Центрального совета ОСОАВИАХИМа по авиации. С апреля 1940 г. начальник Военной авиационной школы лётчиков в г. Ворошиловград, с января 1941 г. — заместитель командующего ВВС Харьковского военного округа по ВУЗам.

Во время Великой Отечественной войны 
С началом Великой Отечественной войны А. Е. Златоцветов назначен командующим ВВС Харьковского военного округа, с сентября 1941 г. — командующий ВВС 38-й армии Юго-Западного фронта. Участвовал в боях в районе городов Волчанск и Балаклея, в Донбасской операции.

После переформирования ВВС 38-й армии в дивизию Златоцветов в июле 1942 г. назначен заместителем командующего ВВС Закавказского фронта, где участвовал в Битве за Кавказ. В октябре 1942 года назначен заместителем командующего 15-й воздушной армии, а с ноября 1942 года заместителем командующего 17-й воздушной армией Юго-Западного и Воронежского фронтов, где принимал участие в Сталинградской, Курской битвах и Битве за Днепр.

С июля 1944 г. Златоцветов назначен исполнять обязанности командира 1-го гвардейского смешанного авиационного корпуса на 1-м Украинском фронте, участвовал в Львовско-Сандомирской операции. С сентября вернулся на прежнюю должность, где участвовал в операциях по освобождению Югославии и Венгрии.

В октябре 1944 г. был представителем Ставки ВГК в Ставке ВГК югославской армии для координации действий советской и югославской авиации. В марте 1945 года организовывал взаимодействие штурмовой и бомбардировочной авиации с наземными войсками в ходе отражения контрнаступления противника в районе озера Балатон.

После войны 
После войны А. Е. Златоцветов проходил службу на различных командных должностях, с апреля 1953 года в запасе. Проживал в городе Куйбышеве, ныне Самара. Умер 7 февраля 1970 года.

Должности 
За период службы занимал должности:
 красноармеец батальона связи 12-й армии (апрель 1920 г.)
 политрук роты 219-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии 12-й армии (август 1920 г.)
 заведующий клубом 217-го стрелкового полка, помощник начальника организации конструкторской группы дивизии (январь 1921 г.)
 секретарь военкома 7-х Старожиловских кавалерийских курсов Московского военного округа (февраль 1922 г.)
 слушатель Егорьевской теоретической школы Красного Воздушного флота (1923)
 учлёт 1-й военной школы лётчиков им. А. Ф. Мясникова в пгт Кача (август 1923)
 слушатель Московской высшей школы красновоенлетов (июнь 1924 г.)
 военный лётчик 6-й отдельного разведывательного авиационного отряда (Москва, май 1925 г.)
 инструктор-лётчик, старший инструктор-лётчик, командир авиационного звена, командир авиационного отряда 2-й военной школы лётчиков (Московский военный округ, Уральский военный округ, с января 1926 г. по ноябрь 1930 г.)
 командир и военком 43-го авиационного отряда (43-я авиационная эскадрилья) (Белорусский военный округ, с ноября 1930 г.)
 командир и военком 10-й скоростной бомбардировочной эскадрильи (Белорусский военный округ, с октября 1935 г.)
 командир группы бомбардировщиков бомбардировочной авиации республиканской Испании
 заместитель начальника Управления ВУЗов ВВС РККА (с октября 1937 г.)
 заместитель председателя Центрального совета ОСОАВИАХИМа по авиации (с ноября 1938 г.)
 начальник Военной авиационной школы лётчиков в г. Ворошиловград (с апреля 1940 г.)
 заместитель командующего ВВС Харьковского военного округа по ВУЗам (с января 1941 г.)
 командующий ВВС Харьковского военного округа (1941)
 командующий ВВС 38-й армии Юго-Западного фронта (1941)
 заместитель командующего ВВС Закавказского фронта (1942—1943)
 заместитель командующего 15-й воздушной армии (1943)
 заместитель командующего 17-й воздушной армией Юго-Западного и Воронежского фронтов (1943—1944)
 и.д. командира 1-го гвардейского смешанного авиационного корпуса на 1-м Украинском фронте (1944)
 заместитель командующего 17-й воздушной армией (1944)
 представитель Ставки ВГК в Ставке ВГК Югославской армии для координации действий советской и югославской авиации (1944—1945)
 заместитель командующего 16-й воздушной армией (1946—1947)
 начальник отдела боевой подготовки — заместитель начальника штаба ВВС Таврического военного округа (1947—1948)
 начальник отдела боевой подготовки штаба ВВС Приволжского военного округа (1948—1953)

Воинские звания 
 комбриг — 13 октября 1937 года
 генерал-майор авиации — 9 ноября 1941 года
 генерал-лейтенант авиации — 1 июля 1944 года

Награды 
 орден Ленина
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Красного Знамени
 орден Красного Знамени
 орден Красного Знамени
 орден Суворова 2-й степени
 орден Кутузова 2-й степени
 орден Богдана Хмельницкого 2-й степени
 Орден Красной Звезды (27.03.1942)
 Медаль 20 лет РККА (1938)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
 Медаль За оборону Кавказа
 медаль Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 медали

Литература 
 
 «Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с
 Свердлов Ф. Указ. соч., с.92; Телицин В. Л. «Пиренеи в огне». — М.: «Эксмо», 2003, с.151 и др. источники
 Российская еврейская энциклопедия

Примечания 

Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Члены КПСС
Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Советские военные специалисты в Испании
Командующие ВВС армий